Moussais est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Moussais, ancienne commune de l'Allier, aujourd'hui rattachée à Saint-Désiré
 Moussais, ancienne commune de la Vienne, aujourd'hui rattachée à Vouneuil-sur-Vienne

Homonymie de toponyme